Onora il padre e la madre (Before the Devil Knows You're Dead) – film del 2007 diretto da Sidney Lumet
 16.6 (Before the Devil Knows You're Dead) – album dei Primal Fear del 2009